Sezon (1953/1954) był 10. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 26 lipca 1953 i trwały do 27 czerwca 1954. Tytułu nie obroniła drużyna Larvik Turn. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Fredrikstad FK.

1. runda

Grupa A

Grupa B

Finał 
 Fredrikstad FK - Skeid Fotball 2-1

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1953 w piłce nożnej
1954 w piłce nożnej
1953 w Norwegii
1954 w Europie